Casa Grande – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona
 Casa Grande – prekolumbijskie ruiny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona, pomnik narodowy
 Casa Grande – gmina w Brazylii
 Casa Grande – miejscowość w Peru

Zobacz też 
 Casas Grandes